Enoch steht für:

 Enoch, männlicher Vorname
 Henoch, biblische Gestalt, der Sohn Seths
 Henoch (Sohn Kains), biblische Gestalt
 Enoch (Biblische Stadt), biblische Stadt, die nach diesem benannt wurde
 Moses ben Hanoch (Moses ben Enoch, Moshe ben Hanoch), mittelalterlicher Rabbi
 Enoch (Satellit), Weltraumkunstwerk
 Enoch (Band), italienische Funeral-Doom-Band

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Enoch (Kentucky)
 Enoch (Pennsylvania)
 Enoch (Texas)
 Enoch (Utah)
 Enoch (West Virginia)

Enoch ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Enoch (* 1988), britischer Schauspieler
 Carina Enoch (* 1987), deutsch-US-amerikanische Fußballspielerin
 Dieter Müller-Enoch (* 1940), deutscher Biochemiker und Hochschullehrer
 Kurt Enoch (1895–1982), Verleger
 Nadine Enoch (* 1989), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch: 
 Enoch Arden (Oper), Oper von Ottmar Gerster
 Enoch, Name einer Linux-Distribution, die als direkter Vorläufer von Gentoo Linux gilt
 Loch Enoch
 Henoch (Begriffsklärung)
 Enochs